Врбовац може бити:

 Врбовац, насеље града Смедерева, Србија;
 Врбовац, насеље у општини Бољевац, Србија;
 Врбовац, насеље у општини Витина, Косово и Метохија, Србија;
 Врбовац, насеље у општини Сокобања, Србија;
 Врбовац, насеље у општини Блаце, Србија;
 Врбовац, насеље у општини Глоговац, Косово и Метохија, Србија;
 Врбовац, насеље у општини Оџак, Федерација Босне и Херцеговине, Босна и Херцеговина;
 Врбовац, насеље у општини Вукосавље, Република Српска, Босна и Херцеговина;
 Врбовац, насеље града Дарувара, Западна Славонија, Хрватска.

Види још 
 Врба (вишезначна одредница)
 Врбан (вишезначна одредница)
 Врбања (вишезначна одредница)
 Врбица (вишезначна одредница)
 Врбљани (вишезначна одредница)
 Врбница (вишезначна одредница)
 Врбово (вишезначна одредница)
 Врбовец, насељено место и град, Загребачка жупанија, Хрватска